La Coppa dei Campioni 1963-1964, nona edizione del torneo, vide la partecipazione di 31 squadre, tra cui per la prima volta i campioni di Cipro. Il torneo venne vinto dall', che sconfisse in finale il . L'Inter fu la seconda squadra italiana a conquistare la Coppa, dopo il  nell'edizione precedente.

Squadre partecipanti 
  (Vincitore del Campionato polacco)
  (Vincitore del Campionato austriaco)
  (Vincitore del Campionato cecoslovacco)
  (Vincitore del Campionato maltese)
  (Vincitore del Campionato nordirlandese)
  (Vincitore del Campionato portoghese)
  (In quanto primo nel Campionato norvegese dopo nove turni, ossia in estate)
  (Vincitore del Campionato tedesco occidentale)
  (Vincitore del Campionato finlandese 1962)
  (Vincitore del Campionato lussemburghese)
  (Vincitore del Campionato jugoslavo)
  (Vincitore del Campionato cipriota)
  (Vincitore del Campionato inglese)
  (Vincitore del Campionato italiano)
  (Vincitore del Campionato francese)
  (Vincitore del Campionato greco)
  (Vincitore del Campionato albanese)
  (Vincitore del Campionato bulgaro)
  (Vincitore del Campionato danese 1962)
  (Vincitore del Campionato olandese)
  (Vincitore del Campionato irlandese)
  (Vincitore del Campionato svizzero)
  (Vincitore del Campionato turco)
  (Vincitore del Campionato ungherese)
  (Vincitore del Campionato rumeno)
  (Vincitore del Campionato tedesco orientale)
  (Vincitore del Campionato scozzese)
  (Vincitore del Campionato spagnolo)
 Standard Liegi (Vincitore del Campionato belga)
  (Vincitore del Campionato svedese 1963)
  (vincitore della Coppa dei Campioni 1962-1963)

Tabellone

Risultati

Primo turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Coppa Intercontinentale 1964
 Coppa delle Coppe 1963-1964
 Coppa delle Fiere 1963-1964
 Coppa Piano Karl Rappan 1963-1964

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1963
Calcio nel 1964
Edizioni della Coppa dei Campioni